Żytowo est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Żytowo, village de la voïvodie de Mazovie,
 Żytowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.